Гро́но (також ки́тиця, ке́тяг, ки́тяг, розм. кім'я́х) — скупчення плодів або квітів на одній гілці (суцвіття китиця).
 Гроно — громада в Швейцарії в кантоні Граубюнден
 «Гроно» — літературна група, утворена в Києві в 1920 році.
 «Гроно» — музичний гурт, створений Тарасом Петриненком у Києві в 1987 році.
 «Гроно» — театр-студія, який заснував 1942 р. Г. Д. Затворницький в окупованому Києві (з кінця 1943 р. в евакуації, в 1944 р. в Берліні, 1945 рр. в Гамбурзі).

Див. також 
 Китиця (значення)